Дми́трий Абаку́мов:
 Абакумов, Дмитрий Львович (1901—1962) — советский военачальник, генерал-майор.
 Абакумов, Дмитрий Николаевич (род. 1989) — российский футболист.
 Абакумов, Дмитрий Филиппович — машинист паровозного депо станции Боготол Красноярской железной дороги, Красноярский край, Герой Социалистического Труда. Примечания